Castello di Montalto in Chianti – castello della Toscana
Castello di Montalto Dora – castello del Piemonte